Le qualificazioni del singolare del Kunming Open 2019 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Hiroko Kuwata (spostata nel tabellone principale)
  Marina Melnikova (primo turno)
  Miharu Imanishi (qualificata)
  Peangtarn Plipuech (qualificata)
 
  Kaylah McPhee (qualificata) 
  Miyabi Inoue (ultimo turno, Lucky loser) 
  You Xiaodi (ultimo turno) 
  Alison Bai (ultimo turno)

Qualificate 

  Kaylah McPhee
  Chihiro Muramatsu

  Miharu Imanishi 
  Peangtarn Plipuech

Lucky loser 

  Miyabi Inoue

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Kunming Open 2019